Sæson 2001-02 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreredes af DBU og blev indledt den 4. august 2001. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 15 og 16 rykkede ned i 2. division..

Deltagere

Stilling

Referencer 

Fodboldsæson 2001-02
Sæsoner i 1. division (fodbold)